Ааво Пиккуус (; род. 23 ноября 1954 года, Капера, волость Вастселийна, Вырумаа, Эстонская ССР) — советский и эстонский велогонщик и автогонщик, заслуженный мастер спорта СССР (1975), олимпийский чемпион (1976).

Карьера

В велоспорте
Выступал за «Динамо» (Тарту).

Чемпион Олимпийских игр 1976 в командной шоссейной гонке на 100 км.

Чемпион мира 1977, серебряный призёр ЧМ-1975 и ЧМ-1978.

Победитель Велогонки Мира в личном (1977) и командном (1975, 1977—1979) зачёте.

Чемпион СССР 1973 в многодневной гонке в командном зачёте, 1975 — в личном и командном зачёте. Чемпион СССР 1976 и 1977 в критериуме и командной гонке на 100 км. Чемпион СССР 1978 в командной гонке парами на 50 км и командной гонке на 100 км.

В автоспорте
В 1981-1996 годах профессионально занимался автогонками. Участвовал в раллийных соревнованиях в качестве пилота. Трижды стартовал на этапах чемпионата Европы по ралли, лучшим достижением стало шестое место на Volta Galp a Portugal 1989. Шесть раз выходил на старт этапов , лучший результат — шестое место на «Ралли Союз 1986». Неоднократно становился победителем раллийных гонок в Эстонии. А наиболее значимая победа была достигнута в международном ралли «Русская зима» 1993 года.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 Пиккуус Ааво Николаевич (велоспорт) на velorider.ru
 Профиль на ewrc-results.com

Велогонщики СССР
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по шоссейным велогонкам
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1976 года
Раллисты СССР
Раллисты Эстонии
Пилоты чемпионата Европы по ралли
Раллисты Кубка Дружбы социалистических стран
Автогонщики СССР